Une sucrerie est une usine sucrière, usine produisant du sucre par extraction de la betterave sucrière ou de la canne à sucre.
 Une sucrerie est une confiserie ou, de manière générique tout produit contenant un taux notable de sucre : confitures, miel, glaces
 Une sucrerie ou cabane à sucre est l'endroit où on fabrique les produits de l'érable, dont le fameux sirop d'érable.

Agroalimentaire